SV DWO, een Nederlandse amateurvoetbalclub afkomstig uit Zoetermeer
 DwO '15, een Nederlandse amateurvoetbalclub afkomstig uit Driewegen en Ovezande